Земельный кодекс Украины — нормативно-правовой документ, действовавший с 1992 по 2001 год
 Земельный кодекс Украины — действующий с 2001 года кодекс, регулирующий земельные отношения на Украине